Socorro – miasto w Kolumbii
 Socorro – miasto w Brazylii
 Socorro – gmina (munisipalidad) na wyspie Mindoro, Filipiny
 Socorro – wyspa na Oceanie Spokojnym w archipelagu Revillagigedo należącym do Meksyku

Miejscowości w USA:
 Socorro – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Socorro
 Socorro – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie El Paso
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Socorro (ang. Socorro County) – w stanie Nowy Meksyk